

Sigle 
 Dalap-Uliga-Darrit – principali comunità di Majuro, capitale delle Isole Marshall

Codici 
 DUD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Dunedin, Momona, Dunedin, Nuova Zelanda
 dud – codice ISO 639-3 della lingua hun-saare